OM X — серия мало- и среднетоннажных грузовых автомобилей, выпускаемых итальянской компанией OM Pimespo с 1972 по 1987 год.

Описание 
Автомобиль OM X был первой моделью, производимой на совместном предприятии между Fiat и OM Pimespo. Во Франции автомобиль производился под брендом Unic, в Швейцарии — Saurer. А в Австрии автомобиль получил название Steyr-OM.

Среднетоннажные модели оснащались дизельными двигателями внутреннего сгорания Fiat 8060 и OM CO3, малотоннажные — Fiat 8040.

С 1975 года автомобиль производился компанией Magirus-Deutz, а с 1978 года — Zastava.

Ближе к окончанию производства автомобиль прошёл рестайлинг. Металлическая радиаторная решётка уступила место чёрной пластиковой. В 1976 году началось производство следующей модели, Iveco Zeta, а в 1978 году — Iveco Daily. Параллельно с этими автомобилями OM X производился до 1987 года.

Галерея

Технические характеристики

Грузовые автомобили

Автобусы

Примечания 

Автомобили Fiat